Millaray puede referirse a:

Nombre 
Millaray, nombre femenino de origen mapuche.

Personas 
Millaray Viera (1987-), presentadora de televisión y actriz chilena.
Millaray Mandiola (2001-), cantante chilena, integrante del Clan Rojo.

Toponimia 
Barrio Millaray, de Temuco, Chile.

Arte

Música 
Grupo Millaray, conjunto folclórico chileno.